Грант ():
 Грант — целевая денежная дотация, выдаваемая организации или частному лицу для финансирования оговоренной деятельности.
 ГрАНТ — российский беспилотный летательный аппарат для ведения аэрофотосъёмки.
 «Грант» — модификация американского танка M3 «Ли».

Фамилия 
 Грант, Аврам (род. 1955) — израильский футбольный тренер.
 Грант, Адам (род. 1981) — американский психолог.
 Грант, Алан (1949—2022) — шотландский писатель комиксов.
 
 Грант, Александр (1925—2011) — новозеландский артист балета.
 Грант, Альваро (род. 1938) — коста-риканский футболист и тренер.
 Грант, Банни (1940—2018) — ямайский профессиональный боксёр.
 Грант, Бет (род. 1949) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Грант, Битси (1910—1986) — американский теннисист.
 Грант, Брайан (род. 1972) — американский баскетболист.
 Грант, Валентина (1881—1949) — американская актриса немого кино.
 
 Грант, Дерек — барабанщик группы Alkaline Trio.
 
 Грант, Дженнифер (род. 1966) — американская актриса и сценарист.
 Грант, Джерами (род. 1994) — американский баскетболист.
 Грант, Джериан (род. 1992) — американский баскетболист.
 Грант, Джозеф (1908—2005) — американский аниматор и сценарист.
 Грант, Джон (род. 1968) — американский певец и автор песен.
 Грант, Джон (1949—2020) — шотландский писатель.
 Грант, Джон Джеймс (род. 1936) — канадский государственный и военный деятель.
 Грант, Джулия (1826—1902) — супруга президента Улисса Гранта и Первая леди США.
 Грант, Дункан (1885—1978) — английский художник, представитель постмодернизма.
 Грант, Дэнни (1947—2019) — канадский хоккеист и тренер.
 
 Грант, Жорж (1872—1959) — французский кардинал.
 Грант, Иан Гамильтон (род. 1950) — британский философ.
 Грант, Кеннет (1924—2011) — британский писатель и оккультист.
 Грант, Клэр (род. 1979) — американская актриса, кинопродюсер и певица.
 Грант, Кэри (1904—1986) — англо-американский актёр.
 Грант, Кэрри (род. 1965) — английская певица.
 Грант, Ли (род. 1927) — американская актриса.
 Грант, Ли (род. 1983) — английский футболист.
 Грант, Линда (род. 1951) — британская писательница и журналист.
 Грант, Ллойд (род. 1961) — ямайский гитарист.
 Грант, Лоренс (1870—1952) — английский актёр.
 
 Грант, Мэдисон (1865—1937) — американский адвокат.
 Грант, Натали (род. 1971) — американская певица.
 Грант, Оливия (род. 1983) — английская актриса.
 
 Грант, Пол (род. 1993) — шотландский футболист.
 Грант, Райан (род. 1991) — австралийский футболист.
 Грант, Ричард (род. 1957) — британский актёр.
 Грант, Роберт (астроном) (1814—1892) — британский астроном.
 Грант, Роберт Эдмунд (1793—1874) — доктор медицины.
 Грант, Розмари (род. 1936) — британский биолог-эволюционист.
 Грант, Сюзанна (род. 1963) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Грант, Тед (1913—2006) — британский троцкист и теоретик марксизма.
 Грант, Улисс (1822—1885) — восемнадцатый президент США, генерал, главнокомандующий армией в Гражданской войне в США.
 Грант, Фрэнсис (1803—1878) — шотландский художник, президент Королевской академии художеств (1866—1878).
 Грант, Фэй (урождённая Йо; род. 1957) — американская актриса и певица.
 Грант, Харви (род. 1965) — американский баскетболист.
 Грант, Хибер (1856—1945) — американский религиозный лидер, седьмой президент мормонской церкви.
 Грант, Хорас (род. 1965) — американский баскетболист.
 Грант, Хью (род. 1960) — британский актёр.
 Грант, Чапман (1887—1983) — американский герпетолог и историк, внук Улисса Гранта.
 Грант, Эдди (род. 1948) — британский регги-певец.
 Грант, Элизабет Вулридж (род. 1985) — американская певица, автор-исполнитель, более известная как Лана Дель Рей.
 Грант, Элли (род. 1994) — американская комедийная актриса.
 Грант, Эми (род. 1960) — американская певица, автор-исполнитель.
 Грант, Энн (род. 1955) — зимбабвийская хоккеистка на траве.
 Грант, Юрай (род. 1961) — ямайский боксёр.

Вымышленные персонажи 
 Капитан Грант — персонаж романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Топонимы 
 Грант (округ) — название 15 округов в разных штатах США.

См. также 
 Гранд (значения)
 Гранта (значения)
 Грантс (значения)
 Грана (значения)